Милош Станишев може да се отнася за:

 Милош Наков Станишев (1865 – 1955), български офицер.
 Милош Димитров Станишев (1891 – 1915), български офицер.